GYY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Gary/Chicago (Stati Uniti d'America)
 gyy – codice ISO 639-3 della lingua gunya